Тарасівка —  селище в Україні, в Тальнівському районі Черкаської області. У селі мешкає 15 людей.

Історія  
 Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного окупаційним урядом СССР 1923-1933 та 1946-1947 роках.

Посилання 

 Погода в селі Тарасівка